Antoine Redier (uitvinder) (1817-1892), Frans horlogemaker en uitvinder
Antoine Redier (schrijver) (1873-1954), Frans schrijver